Everett se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joy Everett
 Thomas Henry Everett